Odetta Sings the Blues – album Odetty wydany w roku 1968.

Lista utworów 
Strona A

Strona B

Przypisy 

Albumy Odetty
Albumy folkowe
Albumy muzyczne wydane w roku 1968
Albumy Riverside Records